Лило́вый шар:
 «Лиловый шар» — фантастическая повесть Кира Булычёва из цикла «Приключения Алисы»
 «Лиловый шар» — советский детский художественный фильм, экранизация одноимённой повести Кира Булычёва.